Rat Island (New York), een eiland in The Bronx
 Hawadax Island, een eiland in de staat Alaska, voorheen bekend als Rat Island
 Rat Islands, een eilandengroep van de Aleoeten
 Rat Island (Connecticut), een eiland in de staat Connecticut
 Rat Island (Rhode Island), een eiland in de staat Rhode Island
 Rat Island (Idaho/Washington), een eiland in de staten Idaho en Washington
 Rat Island (Florida), een eiland in de staat Florida